German Open 2012 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2012 (10-Ball)
 German Open 2012 (Badminton)

Siehe auch:
 Bet-at-home Open German Tennis Championships 2012